Jaulin steht für
Robert Jaulin  (1928–1996), französischer Anthropologe und Ethnologe
Jaulín, Ort in Spanien mit Windpark Jaulín